

Partidos políticos

No Brasil 
 Podemos (Brasil) — fundado em 1995, originalmente como "Partido Trabalhista Nacional"
 Partido Tancredista Nacional — fundado em 1985 e extinto no mesmo ano
 Partido Trabalhista Nacional — fundado em 1945 e extinto em 1965

Em outros países 
 Partido de Ação Nacionalista — da Turquia, anteriormente denominado "Partido Trabalhista Nacionalista"
 Partido Trabalhista Norueguês — da Noruega

Localidades 
 Parque Tia Nair — parque localizado no município brasileiro de Cuiabá
 Parque Terra Nostra — jardim botânico português do arquipélago dos Açores
 Ponte de Tacoma Narrows — do tipo pênsil, situada nos Estados Unidos
 Ponte Internacional da Fraternidade — oficialmente denominada "Ponte Tancredo Neves", situada na fronteira Argentina–Brasil
 Presidente Tancredo Neves — município brasileiro do estado da Bahia

Outros 
 Condições normais de temperatura e pressão — condição padrão de trabalho para um gás
 Pedro Teixeira Neves — jornalista, fotógrafo e escritor português
 People's Television Network — rede de televisão das Filipinas

Ver também 
 Acrônimo de três letras

Desambiguações de siglas